Leptoceratopsidae — вымершее семейство птицетазовых динозавров, живших в меловом периоде в северном полушарии.

Появившись в Евразии в Сеноманском ярусе мела, к Сантонскому ярусу часть представителей семейства иммигрировала в Северную Америку. К Маастрихтскому веку Leptoceratopsidae стали эндемиками Северной Америки, где и стали жертвами Мел-палеогенового вымирания.

Название семейства 
Название семейства образовано от названия его типового рода Leptoceratops путём добавления к основе названия рода окончания -idae, стандартного для названий семейств. В свою очередь, род Leptoceratops, названный так в первом описании авторства Барнума Брауна, опубликованном. Название рода было образовано от др.-греч. слов  — «тонкий, мелкий»,  — «рог», . Название, означающее «стройная рогатая морда» отсылало к первым реконструкциям Leptoceratops, в которых он изображался, как компактного телосложения животное, напоминавшее антилопу или газель. Ныне Leptoceratops и подобные ему динозавры чаще изображаются как массивные и крепко сложенные.

Название впервые ввел в оборот Питер Маковицки в статье «A Montanoceratops cerorhynchus (Dinosauria: Ceratopsia) braincase from the Horseshoe Canyon Formation of Alberta», опубликованной в сборнике под названием Mesozoic Vertebrae Life в 2001 году.

История изучения 
Изучение представителей семейства Leptoceratopsidae началось в 1910 году, когда Барнум Браун в ходе раскопок обнаружил в Альберте кости птицетазового динозавра, которого при первом описании 1914 года назвал Leptoceratops gracilis. В статье, посвященной описанию Leptoceratops, Браун отметил что особенности строения его находки не позволяют поместить её в семейство Ceratopsidae. Исследователь отдельно указал на то, что различия в анатомии родов Triceratops, Breviceratops и Leptoceratops демонстрируют несовершенство доминировавшей в начале XX века версии систематики.

В 1923 году Барон Франц Нопча выделил подсемейство Leptoceratopsinae внутри семейства Ceratopsidae, но эта гипотеза не получила широкого распространения. С момента открытия рода Protoceratops и до 2001 года, наибольшую популярность среди исследователей снискала гипотеза о семействе Protoceratopsidae. Большинство открытых в то время динозавров таксонов , , Leptoceratopsidae, наравне с «настоящими» Protoceratopsidae, исследователи двадцатого века относили к последнему семейству.

В 2001 году Питер Маковицки выделил семейство Leptoceratopsidae внутри клады Neoceratopsia. Но так, как Франц Нопча еще в 1923 дал название подсемейству Leptoceratopsinae, авторство названия Leptoceratopsidae приписывается именно ему.

Систематическое положение 
Leptoceratopsidae — вымершее семейство, состоящее «из всех таксонов Coronosauria, находящихся на родословном древе динозавров ближе к Leptoceratops gracilis, чем к Triceratops horridus». Согласно исследованию 2015 года, всех представителей Leptoceratopsidae роднят следующие признаки: глубокая нижняя челюсть; «зачаточный» воротник, использовавшийся для крепления жевательных мышц; постепенно повышающиеся остистые отростки позвонков, в полном виде напоминающие по форме лист; подвздошная кость, имеющая форму, близкую к полуовалу.
На июнь 2017 года большинство систематиков включают лептоцератопса в семейство Leptoceratopsidae (отряд Ceratopsia), ближайший к кладе Coronosauria (цератопсиды + протоцератопсиды) таксон в кладе Neoceratopsia. Возможно, что Leptoceratopsidae — боковая ветвь Coronosauria. Все вышеуказанные таксоны входят в подотряд Cerapoda отряда птицетазовых. Возможно, Leptoceratopsidae входят в группу  в подотряде Cerapoda, состоящую из семейства гетеродонтозаврид и клады маргиноцефалов, но широкой поддержки в научных кругах такая версия не получила.

Классификация 
По состоянию на апрель 2020 года семейство включает от 10 до 14 родов, не считая не получивших описания, согласно различным версиям классификации, интернет-ресурс Fossilworks приводит 12 названий.

Рода Leptoceratops, Zhuchengceratops, Udanoceratops, Unescoceratops, Gryphoceratops, Ischioceratops, Prenoceratops, Cerasinops и  повсеместно признают членами семейства.

Возможные представители семейства — базальный род ; , возможно, бывший членом . Koreaceratops, Helioceratops.

В семейство изредка включают два рода, обнаруженных за пределами Северной Америки и Азии:  из Австралии и род, ещё не поучивший описания из Швеции.

Кладограмма A

Кладограмма B

Кладограмма C

Примечания 

Птицетазовые